Лие́пиньш (, в русском варианте также Лиепинь, Лепинь, ) — латышская фамилия. Женская форма —  (). Известные носители:

 Лиепиньш, Арвис (род. 1990) — латвийский лыжник.
 
 Лиепиньш, Зигмарс (род. 1952) — латвийский композитор.
 Лиепиньш, Илмар Эвальдович (1947—2007) — советский футболист
 Лиепиньш, Модрис (род. 1966) — латвийский легкоатлет.
 Лиепиньш, Петерис (1943—2022) — советский и латвийский актёр театра и кино.
 Лиепиньш, Рейнис (род. 2001) — латвийский хоккеист, вратарь.
 Лиепиньш, Робертс (1890—1978) — латвийский государственный деятель.
 Лиепиньш, Харий Янович (1927—1998) — советский и латвийский актёр театра и кино, народный артист СССР.
 Лиепиньш, Эвальд Августович (1920) — советский футболист
 Лиепиньш, Эдгар (1929—1995) — советский и латвийский актёр театра и кино, эстрадный исполнитель.
 Лиепиньш, Эмилс (род. 1992) — латвийский профессиональный шоссейный велогонщик.

См. также